A Different Beat – album dei Boyzone del 1996
 A Different Beat – singolo dei Boyzone del 1996
 A Different Beat – album di Gary Moore del 1999